Brunker ist der Familienname folgender Personen:

 Capel Brunker (1898–1988), britischer Springreiter
 Joel Brunker (* 1986), australischer Boxer

Siehe auch:
 Brünker